Кубок Шпенглера 1952 — 27-й турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 27 грудня по 31 грудня 1952 року.

Групові турніри 
Група «А»

Група «В»

Фінали 
Матч за 3-є місце

 «Янг Спрінтерс» Невшатель —   Крефельд 8:0 (3:0, 2:0, 3:0)

Матч за 1-е місце

 ХК Фюссен —  Цюрих СК 5:4 ОТ (0:1, 0:2, 4:1, 1:0)

Примітки

Посилання 
 http://www.spenglercup.ch/ 
 hockeyarchives  
 Архів  
 Архів  

1952
1952 у хокеї з шайбою